Le tournoi de tennis de Saint-Marin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Marzia Grossi remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Rittner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Marin
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Saint-Marin
Tennis en juillet 1993
Tennis en août 1993